Storoschenko ist der Name von

 Mychajlo Storoschenko (1937–2020), sowjetisch-ukrainischer Zehnkämpfer
 Oleksa Storoschenko (1805–1874), ukrainischer Schriftsteller und Dramatiker